Сицилија може да се односи на:

 Сицилија, острво
 Сицилија (тема)
 Сицилија (провинција)